Открытый чемпионат Китая по снукеру 2006 (, также известен как Star Dragon Woods Villa Cup China Open 2006 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Пекине, Китай, с 20 по 26 марта 2006 года. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:8.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 30 000 
 Финалист: £ 15 000  
 Полуфиналисты: £ 7 500
 Четвертьфиналисты: £ 5 600  
 1/8 финала: £ 4 000  
 1/16 финала: £ 2 500
 Last 48: £ 1 625
 Last 64: £ 1 100
 Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000
 Высший брейк в квалификации: £ 500
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Квалификация 

Квалификация на турнир проходила с 15 по 18 ноября 2005 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 137 Марк Селби
 134 Дэйв Харольд
 130 Ник Дайсон
 129 Джейми Бёрнетт
 129 Марк Дэвис
 127 Патрик Уоллес
 126 Джимми Мики
 124, 104 Райан Дэй
 122 Саймон Бедфорд
 119 Лео Фернандес
 118, 107 Стюарт Бинэм
 118 Робин Халл

 116 Дэвид Гилберт
 114 Джеймс Тэттон
 114 Джадд Трамп
 112 Гэри Уилсон
 109 Эльфи Бёрден
 109 Фергал О'Брайен
 106 Эндрю Норман
 104 Лян Вэньбо
 101 Брайан Морган
 101 Скотт Маккензи
 101 Дэвид Ро

Основной турнир 

 135, 119, 114 Дин Цзюньхуэй
 133, 116, 115 Марк Уильямс
 131 Дэвид Ро
 128, 100 Джон Хиггинс
 127, 122 Рики Уолден
 127 Эдриан Ганнэл
 125 Джо Свэйл
 124, 112 Джейми Коуп

 124 Шон Мёрфи
 123 Майкл Холт
 120 Грэм Дотт
 115 Дрю Хенри
 107 Скотт Маккензи
 107 Ян Цинтянь
 105 Джо Перри
 101 Мэттью Стивенс

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Сетка турнира на top-snooker 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2006 год в снукере